Romangordo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Romangordo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Romangordo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar